Супонево — название населённых пунктов в России:
 Супонево — село, Брянский район, Брянская область.
 Супонево — деревня, Одинцовский район, Московская область.
 Супонево — микрорайон Звенигорода.
 Супонево — деревня, Щёлковский район, Московская область.
 Супонево — деревня, Кошкинский район, Самарская область.

См. также 
 Супонев
 Супоневское сельское поселение